André Bossert (1963-), Zwitsers golfer
 Helene Bossert (1907-1999), Zwitserse schrijfster

Zwitserse achternaam